Inanda steht für:
 Inanda (Gauteng), ein Ort in der Nähe von Johannesburg, Südafrika
 Inanda (KwaZulu-Natal), ein Ort in der Nähe von Durban, Südafrika
 (1325) Inanda, ein Asteroid